Почтовые индексы в Армении представляют собой систему четырёхзначных цифровых кодов, которые используются для почтовой индексации на территории Армении.

История 
В 1970 году на всей территории СССР, включая Армянскую ССР, были введены шестизначные почтовые индексы (37NNNN).

С 1 апреля 2006 года в независимой Армении стали применять четырёхзначный цифровой почтовый индекс формата NNNN. Первые две цифры обозначают район республики, последние две остались такими же, как в советском индексе.

См. также 
 Административное деление Армении
 Айпост
 Почтовый индекс
 ISO 3166-2:AM

Примечания

Ссылки 

 

Армения
Почта Армении